Vizi ist der Familienname folgender Personen

Christian Vizi (* 1961), österreichischer Filmproduzent
Szilveszter Elek Vizi (* 1936), ungarischer Arzt, Neurowissenschaftler, Pharmakologe und Hochschullehrer